Gouverneur-generaal van de Filipijnen (1571-1898), de hoogste gezagdrager in de Filipijnen van 1571 tot 1898
 Gouverneur-generaal van de Filipijnen (1898-1935), de hoogste gezagdrager in de Filipijnen van 1898 tot 1935